Hirsh peut désigner :

Patronyme
 Michael Hirsh, un producteur canadien, cofondateur de Nelvana
 Hallee Hirsh, une actrice américaine
 David Julian Hirsh, un producteur et acteur canadien
 Elizabeth Hirsh Fleisher (1892–1975), quatrième femme diplômée architecte aux États-Unis.

Prénom 
 
Les rabbins Tzvi Hirsh Kalisher, Tsvi Hirsh Ashkenazi ou le poète lituanien Hirsch Glick

Homonymie de patronyme